

Editoria 
 Adelphi – casa editrice italiana
The Adelphi – rivista letteraria inglese

Geografia 
 Adelphi – census-designated place della Contea di Prince George's, Maryland, Stati Uniti d'America
 Adelphi – villaggio della Contea di Ross, Ohio, Stati Uniti d'America